Берген може да се отнася за:
 Берген, град в Норвегия
 Градове в Германия
 Берген (Хесен)
 Берген (Долна Саксония)
 Берген на Рюген, провинция Мекленбург-Предна Померания
 Градове в Нидерландия
 Берген (Северна Холандия)
 Берген (Лимбург)
 Берген оп Зом, провинция Северен Брабант
 Берген (окръг), окръг в Ню Джърси, САЩ
 Берген Каунти, град в Ню Джърси, САЩ
 Берген, фламандското име на град Монс, Белгия